Die Saison 2002/03 war die siebte reguläre Saison der Ligue de hockey semi-professionnelle du Québec (LHSPQ). Die 15 Teams sollten in der regulären Saison je 52 Begegnungen absolvieren, jedoch musste der Spielplan aufgrund des vorzeitigen, finanziell bedingten, Ausscheidens der Rapides de LaSalle umgeändert werden. Das punktbeste Team der regulären Saison waren die Prolab de Thetford Mines, während die Chiefs de Laval in den Play-offs zum zweiten Mal die Coupe Futura gewannen.

Teamänderungen 
Folgende Änderungen wurden vor Beginn der Saison vorgenommen: 
 Die Mission de Joliette wurden nach Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec, umgesiedelt und änderten ihren Namen in Mission de Saint-Jean. 
 Die Condors de Jonquière wurden nach Saguenay, Québec, umgesiedelt und änderten ihren Namen in Paramédic du Saguenay
 Die Dubé d’Asbestos kehrten zu ihrem ursprünglichen Namen Aztèques d’Asbestos zurück. 
 Die Blitz de Granby änderten ihren Namen in Prédateurs de Granby.

Reguläre Saison

Abschlusstabellen 
Abkürzungen: GP = Spiele, W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, OTL = Niederlage nach Overtime, GF = Erzielte Tore, GA = Gegentore, Pts = Punkte

Coupe Futura-Playoffs

Vergebene Trophäen

Weblinks 
 Statistiken bei hockeydb.com (engl.)
 Saison 2002/03 bei lnah.com (frz.)

2002/03
Eishockeysaison 2002/03